Списък на всички герои в сериала Супергърл по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия CW.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон

От четвърти сезон

От пети сезон

От шести сезон 

Списъци на телевизионни персонажи